Пиккъярв () — топоним Эстонии:
 Пиккъярв — озеро в уезде Ида-Вирумаа;
 Пиккъярв — озеро в уезде Ляэне-Вирумаа;
 Пиккъярв — озеро в уезде Валгамаа;
 Пиккъярв — озеро в уезде Харьюмаа.